Никола́й Ива́нович Безборо́дько (1883—1942) — русский, советский и украинский геолог, минералог, петрограф, доктор геолого-минералогических наук (1935), профессор.

Биография 
Родился  года в городе Золотоноша, Полтавской губернии.

С 1900 года учился на физико-математическом факультете Киевского университета, откуда был исключен за участие в студенческих волнениях 1905 года.

В 1910 году окончил Фрайбергскую горную академию с дипломом горного инженера и маркшейдера.

Возвратившись в Россию, преподавал в Донском политехническом институте, затем работал в Свердловске.

В конце 1920-х годов — профессор Киевского университета. Во вновь образованном Институте геологии АН УССР возглавил отдел минералогии и петрографии.

Работал также в Украинском геологическом управлении (начальник партии, консультант).

14 сентября 1938 арестован по обвинению в национализме, во вредительской деятельности по сокрытию месторождений полезных ископаемых и их запасов. Дознание проводилось с применением пыток. 9 марта 1939 военным трибуналом Киевского округа осужден на 12 лет ИТЛ (справка КГБ Украинской ССР № 80-414 от 14.01.1991).

Отбывал наказание, умер 7 мая 1942 в Онеглаге НКВД.

Из архива Академии наук УССР его личное дело было изъято. Документы 1922—1937 годов в Киевском государственном университете были утрачены в военное время.

Реабилитирован посмертно 21 сентября 1957 года.

Вклад в науку 
Н. И. Безбородько — основоположник формационного анализа докембрийских образований, автор многих научных работ, в том числе ряда монографий и учебника по методике определения породообразующих минералов.

Получил степень доктора наук заочно, благодаря многочисленным написанным трудам по изучению украинского грунта, разработанным новым научным подходам к изучения минералов и их свойств. Некоторые публикации находятся в фонде Национальной библиотеке им. В. Вернадского с его личными подписями («посвящается жене, дочери»).

Семья 
До репрессии проживал в Киеве с женой и дочерью. Преподавал на украинском языке. 

Генеалогическое древо тянется от древнего украинского рода Безбородко (по женской линии).

Жена — Безбородько (в дев. Пивоварова) Зинаида Филипповна (родилась в городе Смоленск).
 Дочь — Лариса.
 Внуки: Будерацкая Ядвига Викторовна, Будерацкий Олександр Викторович.

Примечания

Ссылки 

 Николай Иванович Безбородько

Геологи СССР
Геологи Российской империи
Геологи, репрессированные в СССР
Умершие в ГУЛАГе